Мазуры́ () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 17 километрах от Дзержинска, 19 километрах от Минска и 2-х километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

Топоним 
Название деревни Мазуры происходит от названия-этнонима. Мазуры — крупная этническая группа поляков, воспринявшая в XIII—XIV веках название, по-видимому, балтийской этнической группы, проживавшей до XIII века на территории бывшей Восточной Пруссии. Понятие мазур широко представлено в лексике белорусского и польского языков, например, у Якуба Коласа: 

Они же и не обычные поляки, а [происходят] из мазуров, а мазуры по-ихнему и есть настоящие поляки

История 
Как застенок известна с середины XVIII века, которая административно относилась к Минскому повету Минского воеводства ВКЛ. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году, находилось в составе Российской империи. В 1800 году насчитывалось 11 дворов, 62 жителя, деревня находилась во владении Радзивиллов.

В середине XIX века находилась в составе имения Вицковщина. Согласно инвентарю 1840 года, имение находилось в аренде у помещика И. Богдашевского. Во второй половине XIX века—начале XX века находилась в составе Самоваловичской волости Минского уезда Минской губернии. В 1897 году, по данным переписи, в застенке Мазуры-1 проживали 46 жителей, насчитывалось 5 дворов, в Мазурах-2 — 1 двор, 7 жителей. В 1917 году в застенках соответственно насчитывалось 7 дворов, 51 житель и 7 дворов, 39 жителей.

С 20 августа 1924 года в составе Гричинского сельсовета Самохваловичского района Минского округа. С 23 марта 1932 года в составе Фанипольского польского национального сельсовета, который являлся частью Дзержинского польского национального района. 31 июля 1937 года полрайон был упразднён и деревня была включена в состав Минского района. С 20 февраля 1938 года находится в составе Минской области, которая была образована после упразднения окружной системы деления Белорусской ССР. С 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. 

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 6 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, на фронте погибли 4 жителя деревни. В послевоенное время деревня входила в состав колхоза «Октябрьская революция» (центр — д. Гричино). С 16 июля 1954 года деревня была переведена в состав Фанипольского сельсовета. В 1960 году в деревне проживали 46 жителей. В 1991 году насчитывалось 5 хозяйств, проживали 5 жителей. По состоянию на 2009 год, деревня находится в составе СПК «Октябрьская революция».

Деревня Мазуры упоминалась в американском фильме "План побега 3", вышедшем в 2019 году. По сюжету фильма, в районе деревни находился секретный ангар с техникой компании главного героя.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)